Епархия-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Альтаграсия-эн-Игуэя () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Игуэй, Доминиканская Республика. Епархия Нуэстра-Сеньора-де-ла-Альтаграсия-эн-Игуэя входит в митрополию Санто-Доминго. Кафедральным собором епархии Нуэстра-Сеньора-де-ла-Альтаграсия-эн-Игуэя является базилика Пресвятой Девы Марии Альтаграсия в городе Игуэй.

История 
1 апреля 1959 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Sollemne est Nobis», которой учредил епархию Нуэстра-Сеньора-де-ла-Альтаграсия-эн-Игуэя, выделив её из архиепархии Санто-Доминго.

1 февраля 1997 года епархия Нуэстра Сеньора де ла Альтаграсия эн Игуэя передала часть своей территории для возведения епархии Сан-Педро-де-Макориса.

Ординарии епархии 
 епископ Juan Félix Pepén y Soliman (1959 — 1975);
 епископ Hugo Eduardo Polanco Brito (1975 — 1995);
 епископ Ramón Benito de La Rosa y Carpio (1995 — 2003) — назначен архиепископом Сантьяго-де-лос-Кабальероса;
 епископ Gregorio Nicanor Peña Rodríguez (24.06.2004 — 30.05.2020, в отставке);
 епископ Jesús Castro Marte (30.05.2020 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 85,4% от общего числа населения епархии.

|-
| 1966 || 9.610 || 240.000 || 4,0 || 14 || 9 || 5 || 686 ||  || 6 || 30 || 9
|-
| 1970 || ? || 274.000 || ? || 16 || 10 || 6 || ? ||  || 6 || 44 || 13
|-
| 1976 || 302.562 || 316.562 || 95,6 || 24 || 13 || 11 || 12.606 ||  || 14 || 49 || 14
|-
| 1980 || 338.000 || 362.000 || 93,4 || 18 || 11 || 7 || 18.777 ||  || 11 || 72 || 14
|-
| 1990 || 394.000 || 410.000 || 96,1 || 24 || 13 || 11 || 16.416 || 1 || 16 || 69 || 18
|-
| 1999 || 304.052 || 357.709 || 85,0 || 31 || 18 || 13 || 9.808 || 3 || 20 || 57 || 18
|-
| 2000 || 435.029 || 483.366 || 90,0 || 37 || 25 || 12 || 11.757 || 2 || 16 || 85 || 19
|-
| 2001 || 436.758 || 487.958 || 89,5 || 34 || 23 || 11 || 12.845 || 6 || 17 || 82 || 19
|-
| 2002 || 441.063 || 493.263 || 89,4 || 32 || 19 || 13 || 13.783 || 8 || 17 || 82 || 21
|-
| 2003 || 442.100 || 495.300 || 89,3 || 36 || 21 || 15 || 12.280 || 8 || 19 || 88 || 22
|-
| 2004 || 457.100 || 535.400 || 85,4 || 36 || 23 || 13 || 12.697 || 14 || 15 || 36 || 22
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Directorio Católico Dominicano, VIII ed., 2001 
 Булла Sollemne est Nobis

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Доминиканской Республики